Chiesa di San Marziano a Carasco
Chiesa di San Marziano a Mede
Chiesa di San Marziano a Ottone